Marie Františka Benedikta Portugalská (celým jménem: Maria Francisca Benedita Ana Isabel Antónia Lourença Inácia Teresa Gertrudes Rita Rosa; 25. července 1746, Lisabon, Portugalsko – 18. srpna 1829, Lisabon) byla portugalská infantka a nejmladší dcera krále Josefa I. Portugalského a jeho ženy Mariany Viktorie Španělské.

Mládí 
Benedikta se narodila v 25. července 1746 v Lisabonu a byla pojmenována po papeži Benediktovi XIV. Byla velmi vzdělaná. V hudbě byla vzdělávána Davidem Perezem a v malbě Domingosem Sequeirou.

Manželství 
Dne 21. února 1777 se vdala za svého synovce Josefa, prince z Beiry. Marie Františka neměla žádné děti, dvakrát potratila; poprvé roku 1781 a podruhé roku 1786.

Tři dny po její svatbě, Benediktin otec král Josef zemřel. Její manžel Josef byl jmenován korunním princem a získal titul princ Brazílie a vévoda z Braganzy. Benedikta se stala korunní princeznou a s titulem princezna Brazílie.

Pozdější život a smrt 
Roku 1788 její manžel Josef zemřel a Marie se stala princeznou vdovou Brazílie. Na rozdíl od jiných vdov, které založily kláštery a kostely ona se rozhodla založit vojenskou nemocnici Asilo de Inválidos Militares de Runa u Torres Vedras. Roku 1808 následovala svou rodinu do exilu v Brazílii, kam odjela kvůli napoleonskému vpádu.

Zemřela 18. srpna 1829 v Lisabonu a pohřbena byla v národním panteonu kláštera São Vicente de Fora.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Marie
Marie
Marie
Brazilské kněžny
Marie
Marie
Narození 25. července
Narození v roce 1746
Narození v Lisabonu
Úmrtí 18. srpna
Úmrtí v roce 1829
Ženy